Подго́рная — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.

Входит в состав Тимановского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Тимановский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра села имени Бабушкина составляет 50 км, до центра муниципального образования Тимановой Горы — 9 км. Ближайшие населённые пункты — Пожарище, Мулино, Варнавино.

В 1906 г, согласно «Списку лиц ... , имеющих право участвовать в Предварительном Съезде по выборам в Государственную Думу по Тотемскому уезду», в деревне Подгорной были:
 Мельница (владелец — Василий Андреевич Дурнев):16
 Кузница (владелец — Дмитрий Николаевич Дурнев):16
 Синельный завод (владелец — Василий Васильевич Дурнев):16

Население по данным переписи 2002 года — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
 Подгорная в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Бабушкинского района (Вологодская область)